TuxType est un jeu disponible sous Linux, Apple macOS et Microsoft Windows, destiné à apprendre à taper sur un clavier d'ordinateur. Ce programme est disponible en 31 langues différentes. 

Il y a 2 à 3 exercices différents et 4 niveaux de difficulté.
Un des exercices consiste à avaler des poissons marqués de lettres individuelles ou formant des mots, l'exercice sert à taper la touche correspondant à la lettre. Tux, la mascotte de Linux, doit se déplacer pour les manger avant qu'ils ne touchent le sol. Pour augmenter la difficulté, les  mots descendent de plus en plus vite.

Dans un autre exercice, Tux doit détruire des météorites marquées de lettres. Les météorites tombent du ciel et vont détruire des villes.
Quand toutes les villes sont détruites, le jeu est terminé.

Voir aussi 
 TuxMath

Lien externe 
 Tuxtype sur Sourceforge

Jeu vidéo de dactylographie
Jeu Linux
Jeu Windows
Logiciel sous licence libre
Manchot dans la culture